Евге́ний Алекса́ндрович Смирно́в (4 января 1986, Вологда, СССР) — российский футболист.

Карьера 
Воспитанник вологодского футбола. Рано уехал в Белоруссию, где начал свою карьеру. Первым его клубом был минский «Локомотив», по итогам сезона-2002 вышедший в высшую лигу чемпионата Белоруссии. Сначала играл за дубль «Локомотива» (СКВИЧ) в 2002 году во второй лиге, в 2003 — в первенстве дублёров, за главную команду дебютировал в 2004 году в первой лиге (в том же году играл за другую команду первой лиги — «Лиду»), в высшей лиге — в 2005-м. Сезон-2006 вместе с Павлом Багрянцевым доигрывал в аренде в ивановском «Текстильщике-Телекоме», с которым он вышел в Первый дивизион чемпионата России. Через год футболист вернулся в Белоруссию, где выступал за клуб «Дарида». После того, как команда прекратила своё существование, Смирнов снова оказался в «Текстильщике». Последний сезон провёл в любительском первенстве России, выступая за «Вологда». В феврале 2012 года подписал контракт с клубом молдавской Национальной дивизии «Искра-Сталь».

Примечания

Ссылки 
 
 Все футболисты Текстильщика
 Профиль на сайте Искры-Сталь

Футболисты России
Игроки ФК СКВИЧ (II)
Игроки ФК СКВИЧ
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Спартак-УГП»
Игроки ФК «Химик-Арсенал»
Игроки ФК «Дарида»
Игроки ФК «Искра-Сталь»